Escalada é um grupo de jovens da Igreja Católica que tem como objetivo despertá-los para a presença de Jesus em nosso meio e convidá-los a serem membros integrantes e ativos na Igreja através das paróquias, inseridos na sua pastoral de conjunto das dioceses. Este grupo tem como caráter convocar o jovem a “ser pessoa em clima de oração”. A estrutura consiste da preparação, encontro propriamente dito, pós Escalada e grupo de coordenação.

Histórico
O Escalada surgiu em São Paulo, idealizado e organizado por uma freira chamada Irmã Gília, que reuniu jovens de diferentes classes sociais durante um final de semana em um retiro. Eles faziam reflexões ao ar livre, em contato com a natureza, e escalavam uma montanha.

O encontro fez sucesso, cresceu e se expandiu para Brasília e Vitória do Espírito Santo. O roteiro e orientações das atividades e palestras eram passadas por cartas pela freira. O movimento foi implantado em Salvador em 1978, e desde então passou a espalhar-se por várias outras cidades no Brasil. 
No início não existia uma estrutura de pós-encontro e apenas um único encontro era realizado por ano na cidade. O Escalada só ganhou a dimensão de movimento em 1985, quando os alpinistas resolveram concretizar esta organização ‘pós-escalada’, realizando encontros semanais e com a criação de projetos.

Encontro
O encontro é o Escalada propriamente dito. Realizado durante um fim de semana, em local a ser definido pelo Grupo de Coordenação, inicia-se numa sexta-feira à tarde e é encerrado no domingo. Onde os jovens ficam em retiro. De modo que todos os futuros alpinistas (pessoas que já participaram de um Encontro do Escalada) sintam a mesma emoção em seu encontro. Todos mantem segredo em relação ao que acontece lá dentro. Poderão acontecer tantos encontros quantos o grupo de coordenação achar necessário (havendo geralmente um encontro anual) e Escaladas Missionárias. O encontro terá até 50 (cinquenta) participantes, entre 14 e 17 anos. Os que almejam participar do Encontro devem procurar as fichas de inscrição que são distribuídas em colégios, paróquias, e tem como critério seletivo a idade, entre 14 e 17 anos, e a região onde moram os jovens, favorecendo dessa forma o trabalho nos grupos do pós-Escalada. Após receber e preencher as fichas de inscrição, os jovens participam de reuniões preparatórias, estas reuniões têm por objetivo entrosar os jovens e a equipe, iniciar uma caminhada dentro do serviço, e prepará-los para o encontro.

Grupo de Coordenação
O Grupo de Coordenação, antigo apoio, é um grupo criado com a função de organizar e orientar as diversas atividades do Escalada. Ele deve estar aberto às sugestões das bases, cuidando, no entanto, de preservar os princípios deste estatuto e o seu caráter. O apoio também deve servir como elo de ligação entre o Escalada e a Igreja.

Encontro anual
Além do Encontro propriamente dito, onde os novos alpinistas se tornam integrantes do movimento e dos diversos projetos realizados pelos grupos, são realizados encontros anuais que com o objetivo de fortalecer a interação entre os alpinistas de todas as cidades. A cidade-anfitriã recebe as outras cidades e planeja uma série de atividades e palestras para os alpinistas visitantes, além de garantir o entretenimento durante o fim de semana (mesma duração do Encontro). Nesses encontros são criados laços de amizades entre pessoas que têm o mesmo objetivo de se tornarem pessoas em clima de oração.

Referências
"Movimento Escalada promove palestra sobre Voluntariado". PGP/LIDERE Em destaque, UFBA, v. 3, n. 2, 2003.

Ligações externas
Movimento Escalada de São Paulo
Movimento Escalada de Salvador
Movimento Escalada de Brasília

Organizações de leigos católicos